На войне́ как на войне́: () — известное крылатое выражение.
 На войне как на войне (фильм)
 На войне как на войне (повесть)
 На войне как на войне (книга)

См. также 
 Как на войне